Farandula Records es una compañía de música canadiense fundada en 2012, que se describe predominantemente como una compañía de música latina, pero trabaja con una variedad de otros géneros, incluida la música pop.

La actividad principal de la compañía es promover la música latina en Canadá y en el mercado latinoamericano, reuniendo intérpretes de diversos países de habla hispana como El Cata, Eduardo Antonio, Henry Méndez, Ellys Leon, Aiona Santana, entre otros.

Historia 
Fundada por Yatxan Labrada en 2012, el sello impulsó la carrera musical de artistas latinos que viven principalmente en Canadá, desde el proceso de distribución del producto musical hasta la parte de marketing y consultoría musical.

En 2022, la compañía lanzó el sencillo «Más Reggaeton», organizado por el sello para fusionar talentos de América Latina representados por Sandy el White, Henry Méndez, El Cata, Ariel de Cuba, Fedro, Eduardo Antonio y Eri White, <ref>{{Cita web|url=https://artistasvalientes.com/musica/sandy-el-white-se-junta-con-grandes-artistas-entre-ellos-el-cata-y-presenta-el-gran-hit-mas-reggaeton/|título=Sandy el White, se junta con grandes artistas entre ellos "El Cata" y presenta el gran hit "Mas Reggaeton|fechaacceso=2023-02-13|autor=arismarca|fecha=2022-02-14|sitioweb=Artistas Valientes|idioma=es}}</ref> quienes alcanzaron más de 1 millón de reproducciones en YouTube.

 Artistas 

 Lanzamientos 

 Álbumes 

 2011: Roy Treviño - Roy Treviño
 2015: Desde Mi Alma - Eduardo Antonio
 2016: Welcome to Metropolis'' - Yulien Oviedo

Sencillos 

 2015: «Mete y Sácala» - EbonyVoice con Sito Díaz 
 2022: «Mentiras» - Eduardo Antonio con Lenier 
 2022: «Mas Reggaeton» - Sandy el White, Henry Méndez, El Cata, Ariel de Cuba, Fedro, Eduardo Antonio y Eri White 
 2022: «Fronteo» - Aiona Santana

Referencias 

Empresas con sede en Ontario
Empresas fundadas en 2012